Face au doute est une émission de télévision française de réalité scénarisée diffusée depuis le  sur M6.

L'émission

Liste des épisodes  

 Nuits obscures - 24 avril 2014 (épisode de type policier)
 Le terrible oubli - 10 octobre 2012
 La chute - 29 octobre 2014 
 Le tour du monde - 30 octobre 2014
 L'amnésique - 31 octobre 2014
 Famille décomposée - 30 octobre 2012
 Famille décomposée - 8 novembre 2012 
 Un homme à femmes - 30 octobre 2012 10:10
 Graine de championne - 14 novembre 2012
 Jeunes parents - 4 octobre 2012
 De père inconnu - 16 novembre 2012
 Le Saint Champignon du Prophète - 24 novembre 2012

Liens externes

Références 

Émission de télévision produite en France
Émission diffusée sur M6
Émission de téléréalité